Radio 4 — американская дэнс-панк-группа, сформированная в 1999 году. Они утверждают, что их музыка «сделана в Нью-Йорке, о Нью-Йорке, и похожа на звуки Нью-Йорка». Их название происходит от песни со второго альбома группы Public Image Ltd., которая сама по себе является ссылкой на BBC Radio 4.

Дебютный альбом The New Song and Dance (2000), спродюсированный Tim O'Heir, ввёл Radio 4 в ранг нью-йоркских рок-н-ролльщиков. В начале 2001 года группа возвращается в студию для записи миньона Dance to the Underground (2001), включавшего танцевальный ремикс на заглавный трек. Ремикс положил начало новому направлению, которое будет объединять рок и танцы. После этого они отправляются записывать второй альбом, с основателями DFA Records Tim Goldsworthy и James Murphy. Их опыт работы с исполнителями электронной музыки (U.N.K.L.E., Дэвид Холмс), а также — электронного рока (The Rapture, Primal Scream) сыграл важную роль в становлении нового звука Radio 4. Второй альбом Gotham! (2002) содержит микс гитар, даба, битов, лупов, скрипов и хлопков. Запись получила много положительных отзывов, ротацию на MTV2, рост числа поклонников как в Америке, так и в Европе. В 2003 году группа подписывает контракт с лейблом Astralwerks, а позже предъявляет слушателям новую версию трека «Dance to the Underground», вместе с ремиксами на группы Playgroup и The Faint, на втором миньоне Electrify (2004). Третий альбом Stealing of a Nation (2004) был записан в андеграундной студии Бруклина, с продюсером Max Heyes. В 2006 году были изданы четвёртый альбом и два миньона.

Дискография

Альбомы 
The New Song & Dance (май 2000, Gern Blandsten Records)
Gotham! (апрель 2002, Gern Blandsten Records)
Stealing of a Nation (сентябрь 2004, Astralwerks) 
Enemies Like This (май 2006, Astralwerks)

Мини-альбомы 
Dance to the Underground (июнь 2001, Gern Blandsten Records)
Electrify (август 2004, Astralwerks)
Enemies Like This Remixes (сентябрь 2006, Astralwerks)
Packing Things Up on the Scene (октябрь 2006, Astralwerks/EMI)

Синглы 
«Beat Around the Bush» (1999, Gern Blandsten Records)
«Dance to the Underground» (июнь 2001, City Slang)
«Struggle» (май 2002, City Slang)
«Eyes Wide Open» (май 2002, City Slang)
«Start a Fire» (август 2003, City Slang) 
«Party Crashers» (июль 2004, Astralwerks/City Slang)
«Absolute Affirmation» (сентябрь 2004, City Slang) 
«State of Alert» (ноябрь 2004, City Slang) 
«Transmission» (март 2005, City Slang) 
«Enemies Like This» (май 2006, Astralwerks) 
«Packing Things Up on the Scene» (октябрь 2006, Astralwerks/EMI) 
«As Far as the Eye Can See» (август 2007, Astralwerks/EMI)

Видео 
Enemies Like This 
Dance to the Underground 
Packing Things Up On The Scene

Примечания

Ссылки 
 
 

Музыкальные коллективы, появившиеся в 1999 году
Группы электро-рока
Группы дэнс-панка
Исполнители Astralwerks
Музыкальные коллективы из Бруклина